Ліво () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія,  провінція Комо.
 Ліво () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже,  провінція Тренто.